Manga, japán képregény
maNga, török rockzenekar
 maNga, nagylemez
Manga János, magyar folklorista
Manga, Burkina Fasó-i város
Manga, keresztnév